Alphonse Leroy (1742-1816), obstétricien français ;
 Alphonse Leroy (1820-1902), graveur français.